Santa Maria delle Grazie (Acireale), een plaats in de Italiaanse gemeente Acireale
Santa Maria delle Grazie (Milaan), een kerk in Milaan
Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo), een aan Maria, Moeder van Genade gewijde kerk in de Italiaanse stad San Giovanni Rotondo